Bruguiera är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Bruguiera ingår i familjen Rhizophoraceae. 

Träden inom släktet Bruguiera förekommer främst i mangroveskogarna i tropiska Asien.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malpigiaordningen
Bruguiera